ЛФК — аббревиатура:
 Лечебная физическая культура.
 Любительский футбольный клуб, любительская футбольная команда.
 Легкоатлетический футбольный комплекс. Например: ЛФК ЦСКА.
 ФК Ливерпуль

См. также